Запотал 2. Сексион има више значења:

 Запотал 2. Сексион (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запотал 2. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Запотал 2. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Запотал 2. Сексион (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику